Владимир  Игоревич Гуревич(р. 1956, Харьков, Украинская ССР, СССР) — украинский ученый-электротехник, кандидат технических наук, почетный профессор, автор 15 книг, изданных на русском и английском языках, свыше 200 научно-технических статей, более 100 изобретений, автор нового вида высоковольтных изолирующих интерфейсов "Геркотронов". В. И. Гуревич первым в странах постсоветского пространства поднял вопрос о киберопасности для микропроцессорных устройств релейной защиты и опасности преднамеренных деструктивных электромагнитных воздействий.

В. И. Гуревич является экспертом Технического Комитета SC77C (High Power Transient Phenomena) Международной Электротехнической Комиссии - МЭК (Стандарты в области защиты гражданского оборудования от электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва - ЭМИ ЯВ, а также от других источников преднамеренных электромагнитных деструктивных воздействий  - ПЭДВ), действительным членом  СИГРЭ  WG C4.54 (Защита электронных систем управления высоковольтных электрических сетей от электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва).

Образование 
В. И. Гуревич родился в 1956 году в Харькове. В 1973 г. окончил 61 среднюю школу г. Харькова с почетной грамотой по физике. В 1978 г. окончил с отличием Харьковский национальный технический университет им. Петра Василенко, факультет  электрификации (ныне Институт энергетики и компьютерных технологий) по специальности «Электроснабжение».  С 1980 по 1983 г. учился в аспирантуре. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Квазистатическая коммутирующая и регулирующая аппаратура с высокопотенциальной развязкой" (ДСП) в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» по специальности «Электрические аппараты»

Награды 
Бронзовая медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», 1976

Бронзовая медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», 1984

Серебряная медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», 1991

Медаль Министерства высшего и среднего специального образования СССР «За лучшую студенческую научную работу», 1977

Почетный Знак «Изобретатель СССР», 1976

Диплом Лауреата Всесоюзного смотра научно-технического творчества молодежи, 1976

Диплом Всесоюзного совета научно-технических обществ (ВСНТО СССР), 1977 

Диплом Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 1978

Лауреат премии им. Комсомола Украины, 1978

Грамота Президиума Академии наук Украины, 1983

Почетный профессор университета, 2006

Профессиональная деятельность 
В. И. Гуревич работал преподавателем, и.о. доцента Харьковского национального технического университета им. Петра Василенко, главным инженером и директором Научно-технического предприятия «Инвентор» (г. Харьков). Руководил несколькими проектами по разработке новых видов аппаратуры, выполняемых по заказам Министерств оборонных отраслей промышленности СССР, в том числе входящих в состав таких видов специальной техники, как:
 наземное оборудование зенитно-ракетного комплекса С-300 (НИЭМИ, г. Москва)
 спецэнергоустановка на эффекте сверхпроводимости для размагничивания корпусов атомных подводных лодок (ЦНИИСЭТ, г. Санкт-Петербург)
 устройство защиты ЛБВ мощного корабельного передатчика связи (ФГПУ НИИРадио, г. Москва)
 система электропитания повышенной живучести необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) протяженных проводных линий спецсвязи (НИИ «Солитон», Уфа)
 система электропитания модуляторных шкафов мощной наземной РЛС раннего обнаружения ПВО (ФГПУ «Правдинский радиозавод», г. Правдинск Нижегородской обл.)
 система электропитания радиотехнического комплекса «Шмель» в РЛС дальнего радиолокационного обнаружения и управления  (ДРЛО) типа А-50 (ВНИИРТ, г. Москва)
 прибор для испытания изоляции бортовых многожильных кабелей в процессе производства ракет (НИИ Технологии Машиностроения, г. Пермь)
 мощные электрофизические установки специального назначения (НИИЭФА им. Ефремова, г. Санкт-Петербург),
а также занимался разработкой и организацией производства устройств автоматики для энергетики и промышленности.

В настоящее время В. И. Гуревич работает в Электрической компании Израиля в должности ведущего специалиста (Senior Specialist), начальника сектора Центральной электрической лаборатории. Основная область научных интересов: надежность микропроцессорных устройств релейной защиты, защита электронного и электротехнического оборудования энергосистем от электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ).

В. И. Гуревич - член редколлегий международных научно-технических журналов:

Електротехніка і Електромеханіка 

International Journal of Research Studies in Electrical and Electronics Engineering

Journal of Electrical and Electronic Engineering

Енергетика та Комп'ютерно-Iнтегрованi Технологii в АПК

Книги на русском языке, опубликованные В. И. Гуревичем 
 Высоковольтные устройства автоматики на герконах. - Хайфа, 2000. – 367 с.
 Электрические реле. Устройство, принцип действия, применения. Настольная книга электротехника – M.: Солон-Пресс, 2011. 688с.
 Микропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы, перспективы. – М.: Инфра-Инженерия, 2011. – 336 с., ISBN 978-5-9729-0043-5
 Устройства электропитания релейной защиты. Проблемы и решения. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 288 с., ISBN 978-5-9729-0057-2
 Уязвимости микропроцессорных реле защиты. Проблемы и решения. – М.: Инфра-Инженерия, 2014. – 256 с., ISBN 978-5-9729-0077-0
 Проблемы стандартизации в релейной защите. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2015. -168 с.
 Защита оборудования подстанций от электромагнитного импульса. М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 302 с., ISBN 978-5-9729-0104-3
 Электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва и защита электрооборудования от него. – М.: Инфра-Инженерия, 2018 - 508 с.,ISBN 978-5-9729-0273-6 .

Ссылки

Внешние ссылки 
 Персональный сайт Владимира Гуревича
 Гуревич В.И. Преднамеренные электромагнитные деструктивные воздействия — угроза национальной страны // "Проблемы анализа риска", 2016, том 13, № 5, с. 44-51.

Учёные Украины 
Инженеры Украины